

Список видов, входящих в род 

Список видов, входящих в род Саговник, в алфавитном порядке латинских названий

После названия вида приведена ссылка на его персональную страницу на сайте GRIN (Germplasm Resources Information Network)

  
  
  
  
  
  
  
  = 
  
  
  
  
  
  
  
  = 
  
  
  
  
  
  = 
  
  
  
 Синонимы:
 
  = 
  = 
  = 
  
  
  
  
  
  
 Синонимы:
 
  
  
  
  = 
  
  
  
  
 Синонимы:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Синонимы:
 
  = 
  
  
  
  
  
  
 Синонимы:
 
  
  
  = 
  
  
 Синонимы:
 
  
  
  
  = 
  
  
  
  
 Синонимы:
 
  
  
 Синонимы:
 
 
  = 
  
  
  
  
  
  = 
  
 Синонимы:
 
  
 Синонимы:
 
  = 
  
  
  
  
  
  = 
  
  
  
 Синонимы:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  = 
  
  
  
  
 Синонимы:

Примечания 

Саговник